Termin DGC ima više značenja.

 Diguanilat ciklaza, enzim
 DGC Records